Glenn Claes (voetballer) (1994), Belgisch voetballer
Glenn Claes (scheidsrechter) (1986), Belgisch voetbalscheidsrechter
Glenn Claes (zanger) (1990), Belgisch zanger